Саргеми́н () — кантон во Франции, в регионе Гранд-Эст, департамент Мозель, округ Саргемин.

Численность населения кантона в 2007 году составляла 21 835 человек. Код INSEE кантона — 5730. С марта 2015 года в составе кантона 20 коммун, суммарная численность населения — 45 328 человек (2013), административный центр кантона — город Саргемин.

Коммуны кантона

См. также  
 Кантоны департамента Мозель

Ссылки  
 Национальный институт статистики